Обершлосс () — многозначный немецкий термин.

 Обершлосс — старинный дворцово-замковый комплекс в Тюрингии.
  — старинный замок в Баден-Вюртемберге.